Osoby:
 Ellen Broe – duńska pielęgniarka
 Tim Broe – amerykański biegacz

Zobacz też:
 Braux
 Breau
 Bro
 Brough